Belka – cagnetta del programma spaziale sovietico
 BelKA – satellite bielorusso
 Belka – città dell'Australia
 Belka – nazione immaginaria della serie di videogiochi Ace Combat 
 Belka – opera di Hideo Furukawa del 2005

Persone 
 Josef Bělka – calciatore cecoslovacco
 Marek Belka – politico polacco